Mendoza puede referirse a:
 Mendoza (apellido), apellido patronímico de origen vasco.
 Mendoza (Argentina), ciudad argentina.
 Mendoza (España), concejo de España.
 Mendoza (Panamá), localidad de Panamá.
 Mendoza (Perú), ciudad del Perú.
Mendoza (Uruguay), localidad del Uruguay.
Provincia de Mendoza, una de las 24 unidades federales de la Argentina.
Municipio de Camerino Z. Mendoza, localidad de México.
Clase Mendoza de destructores de la Armada Argentina.
Productos Mendoza, empresa mexicana.